Advocaat (beroep), een juridisch beroep
 Advocaat (drank), een eierlikeur
 Avocado, een vrucht

Personen 
 Dick Advocaat, een Nederlands voetbalcoach en voormalig voetballer

Zie ook 
 Advocaat-generaal
 Advocaat-fiscaal